Álbum de Família – film del 1981 diretto da Braz Chediak
Album di famiglia (o Álbum de Família) – film tv del 1994 diretto da Jack Bender
I segreti di Osage County (o Álbum de Família) – film del 2013 diretto da John Wells